Artisti e modelle (Artists & Models) –  film del 1937 diretto da Raoul Walsh 
Artisti e modelle (Artists and Models) –  film del 1955 diretto da Frank Tashlin